Rukometni klub Županja (RK Županja; Županja) je muški rukometni klub iz Županje, Vukovarsko-srijemska županija.  U sezoni 2018./19. klub nastupa u 2. HRL - Istok.

O klubu 
Klub je pod današnjim nazivom RK "Županja" registriran od 1998. godine. Klub je tijekom 1990.-ih bio član 1.B lige. Od sezone 2008./09. do 2015./16. je bio član Prve hrvatske lige, a otad 2. HRL - Istok.

Uspjesi 
 2. HRL 
 prvak: 2000./01. (Istok), 2007./08. (Sjever)

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Županja

Vanjske poveznice  
 RK Županja, facebook stranica 
 furkisport.hr/hrs, Županja, rezultati po sezonama 
 sportilus.com, Rukometni klub Županja

Izvori  
 bisnode.hr, Rukometni klub ŽUPANJA Županja 
 poslovna.hr, Rukometni klub ŽUPANJA Županja 

Županja
Županja